Bretterkopf ist der Name folgender Berggipfel: 

 Bretterkopf (Haardt), 422 Meter, Berg im Pfälzerwald, Rheinland-Pfalz
 Hoher Bretterkopf, 3078 Meter, Berg in Kärnten (Schobergruppe)
 Mittlerer Bretterkopf, 3018 Meter, Berg in Kärnten (Schobergruppe)
 Vorderer Bretterkopf, 3001 Meter, Berg in Kärnten (Schobergruppe)